Tábori György (1913–1997) néprajzkutató
Tábori György (1914–2007) drámaíró, színházi rendező